Meyle ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Meyle (* 1978), deutscher Musiker 
 Paul Meyle (1900–1977), deutscher Kommunalpolitiker (FDP), Oberbürgermeister von Heilbronn